Адела од Шампање, такође позната и као Аделаида (око 1140 - 4. јун 1206) била је француска краљица, односно трећа супруга Луја VII.

Биографија 
Адела је ћерка Теобалда II од Шампање и Матилде Корушке. Име је добила по својој баби, Адели Нормандијској. Са те стране, Адела је потомак Вилијама I Освајача. Деда јој је био Стефан од Блоа, учесник Првог и крсташког рата 1101. године. За Луја се удала 18. октобра 1160. године, свега пет недеља након смрти његове претходне супруге, Констанце од Кастиље. За краљицу је крунисана 1164. године. Родила му је сина, каснијег краља Филипа II Августа и Агнесу Француску и ћерку Агнесу, каснију византијску царицу, жену царева Алексија II Комнина и Андроника I Комнина. 

Адела је владала као регент уместо свога сина Филипа 1190. године док се овај налазио у Светој земљи (Трећи крсташки рат). Умрла је 4. јуна 1206. године у Паризу.

Породично стабло

Види још 
 Француске краљице

Извори 

 Адела од Шампање

Рођени 1140.
Умрли 1206.
Династија Блоа
Француске краљице
Династија Капета